

Patronyme
 Henry Drysdale Dakin

Médecine
 la solution de Dakin (anciennement liqueur de Dakin, et maintenant parfois eau de Dakin et dénomination commune Dakin), liquide antiseptique
 l'oxydation de Dakin
 la réaction de Dakin-West